Kevin Ketchum, alias Supreme Allah, est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par Lord Jamar, membre du groupe de rap des Brand Nubian.

Biographie

Sentence 
Prisonnier 00K251. Condamné le  pour meurtre au second degré à 25 ans d'emprisonnement, libérable sur parole après 10 ans.

Personnalité 
Condamné pour meurtre sans préméditation, Kevin Ketchum est un cas particulier. Il est ce qu'on appelle un gangster musulman. En réalité un Five Percenter, il n'hésite pourtant pas à recourir à tous les moyens pour arriver à ses fins.

Il s'associe à Adebisi lorsque celui-ci contrôle Emerald City avec l'accord de Martin Quern. Il est donc impliqué dans le trafic de drogue et devient l'un des chefs du groupe des Gangster noirs. 

Victime d'un coup monté orchestré par O'Reilly et Keller, il est placé à l'isolement, soupçonné d'avoir tué deux prisonniers. Lorsqu'il en sort, Adebisi est mort et Burr Redding est à la tête des gangsters noirs. Voulant lui reprendre sa place, il se met à comploter pour le faire assassiner.

Il finit par mourir d'un choc anaphylactique. En effet, il est allergique aux œufs, ce qu'apprend Redding par le biais d'Augustus Hill. Il est en effet responsable de l'arrestation et de la paralysie de Hill car c'est lui qui l'a vendu aux policiers lorsqu'il était trafiquant de drogue. Hill, en volant son dossier médical et en donnant l'information à Redding, se venge de lui.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Gangster de fiction